Vigo steht für:
 Vigo, spanische Stadt
 Vigo (Tyne and Wear), britischer Ort im Tyne and Wear
 Vigo (Comarca), nordspanische Verwaltungseinheit
 Vigo di Cadore, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Belluno in Venetien
 Vigo di Fassa, italienische Gemeinde
 Vigo Rendena, eine Fraktion der Gemeinde Porte di Rendena im Trentino in der autonomen Region Trentino-Südtirol	
 Vigo (Film), Filmdrama
 eine Figur aus dem Film Ghostbusters II (1989)
 eine Figur (Hofzauberer) aus der tschechoslowakischen Serie Die Märchenbraut

Vigo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Vigo (1597–1666), spanischer Ordensgeistlicher
 Esteban Vigo (* 1955), spanischer Fußballspieler
 Facundo Vigo (* 1999), uruguayischer Fußballspieler
 Felipe Méndez de Vigo y Osorio (1829–1901), spanischer Diplomat
 Giovanni da Vigo (~1450–1525), italienischer Chirurg
 Giovanni Bernardo Vigo (1719–1805), Verfasser des ersten Gedichts zur Trüffelsuche
 Íñigo Méndez de Vigo (* 1956), spanischer Politiker (PP)
 Jean Vigo (1905–1934), französischer Filmregisseur
 Martí Vigo del Arco (* 1997), spanischer Skilangläufer
 Nanda Vigo (1936–2020), italienische Architektin und Designerin
 Pio Vittorio Vigo (1935–2021), italienischer Geistlicher, Bischof von Acireale

Siehe auch:
 Figo
 Viggo
 Wigo
 Wiggo